

Automobile 
 L'Éclair a été la première voiture à participer à une compétition automobile sur des pneumatiques, conçue et fabriquée par les frères Michelin en 1895.

Musique 
 L'Éclair (1835), opéra de Fromental Halévy.

Personnage 
 Guy l'Éclair, le nom francisé de Flash Gordon, un personnage de fiction.
 Buzz l'Éclair, un personnage de Toy Story.

Presse 
 L'Éclair, hebdomadaire satirique français (1877).
 L'Éclair, quotidien français (1888-1926).
 L'Éclair, quotidien régional (départemental) du groupe Sud Ouest.
 L'Éclair, quotidien régional du Midi (1881-1944).
 L'Éclair, quotidien belge, édition du soir du quotidien L'Émancipation.

Cinéma 
 L'Éclair (1952), film de Mikio Naruse.

Voir aussi